CDO steht für:
 Central Dense Overcast, eine Cirruswolkendecke über tropischen Wirbelstürmen
 Chief Development Officer, Verantwortlicher für die Entwicklungsabteilung eines Softwareunternehmens
 Chief Data Officer, Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und -gewinnung innerhalb eines Unternehmens
 Chief Digital Officer, Verantwortlicher für die Umsetzung der digitalen Strategie eines Unternehmens
 Chief Design Officer, Verantwortlicher für die Umsetzung von Produkt- und Softwaredesign eines Unternehmens
 Chief Division Officer, Verantwortlicher für eine bestimmtes Segment eines Unternehmens
 Collateralized Debt Obligation, eine Kreditverbriefung, die auf einem aus Anleihen bestehenden Portfolio basiert
 Cagayan de Oro, eine Stadt auf den Philippinen
 Flughafen von Cradock (Südafrika) nach IATA-Code
 Collaboration Data Objects, ein Protokoll von Microsoft
 Climate Data Operators, eine Software zur Bearbeitung von meteorologischen Daten

CdO ist die chemische Formel für Cadmiumoxid

cdo steht für:
 Min Dong (ISO-639-3-Code), eine der Min-Sprachen

Abkürzung